Alberto I di Sassonia (1175-1260) – Duca di Sassonia 
 Alberto di Sassonia (1316-1390) – filosofo medievale e vescovo cattolico tedesco.
 Alberto di Sassonia (nato Federico Augusto Alberto; 1828-1902) – Re di Sassonia (1873-1902) della casata di Wettin
 Alberto di Sassonia-Altenburg (1843-1902) – membro della casa di Sassonia-Altenburg
 Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha (1819-1861)  – marito della regina Vittoria e principe consorte del Regno Unito
 Alberto di Sassonia-Coburgo (1648-1699) – Duca di Sassonia-Coburgo
 Alberto di Sassonia-Eisenach (1599-1644) – Duca di Sassonia-Eisenach
 Alberto di Sassonia-Teschen (1738-1822) – uomo politico e mecenate dell'arte